Kristina steht für:
 Kristina, weiblicher Vorname, Variante von Christine – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Kristina Cruises, finnische Reederei
 (4038) Kristina, Asteroid des Hauptgürtels